

Anno 
 1865 – (MDCCCLXV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1865 a.C.

Matematica 
 1865 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1865 Cerberus – asteroide near-Earth